Ознобишино — название населённых пунктов в России:

 Ознобишино — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Ознобишино — село в Троицком административном округе Москвы.
 Ознобишино — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.